Каре́льский мост:

 Карельский мост — мост через Чёрную речку в Санкт-Петербурге.
 Карельский мост — мост через залив Вакколахти в Сортавале.

См. также 
 Карельский бульвар
 Карельский переулок